Podolinski ist der Familienname von
 Georgius Podolinski (17./18. Jahrhundert), ungarischer Glockengießer
 Serhij Podolynskyj (* 1850; † 1891), ukrainischer Physiker und Sozialist